Ел Пилонсиљо има више значења:

 Ел Пилонсиљо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилонсиљо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилонсиљо (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилонсиљо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пилонсиљо, Ел Пуенте (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику